Die Fußball-Oberliga Westfalen 1989/90 war die zwölfte Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen. Arminia Bielefeld sicherte sich nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison den ersten und einzigen Titel. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga scheiterten die Bielefelder jedoch an den Nordvertretern VfB Oldenburg und TSV Havelse. Vizemeister wurde der TuS Paderborn-Neuhaus, der in der Amateurmeisterschaft im Halbfinale am FSV Salmrohr scheiterte. In die Verbandsliga mussten die Hammer SpVg, der FC Gütersloh und Westfalia Herne absteigen. Dafür kehrten der 1. FC Recklinghausen und Rot-Weiss Lüdenscheid in die Oberliga zurück, während der VfB Hüls erstmals in die Oberliga aufstieg.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1989/90 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1988/89:
 Arminia Bielefeld
 ASC Schöppingen
 Borussia Dortmund Amateure
 Westfalia Herne
 FC Gütersloh
 SC Verl
 SpVg Marl
 TuS Paderborn-Neuhaus
 VfB Rheine
 SpVgg Erkenschwick
 SC Buer-Hassel
 Hammer SpVg
 DSC Wanne-Eickel
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1988/89:
 SpVg Beckum (Staffel 1)
 VfR Sölde (Staffel 2)
 VfL Bochum Amateure (Staffel 2)

Tabelle 

|}

Relegation zur Oberliga 
An der Relegation nahmen der 14. der Oberliga Westfalen und die Vizemeister der beiden Verbandsligastaffeln teil. Der Sieger war für die Oberligasaison 1990/91 qualifiziert. Gespielt wurde am 20., 24. und 27. Mai 1990.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 205.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1989/90 bei Westfalenkick.de

1989
Fußballsaison 1989/90